Didier Bellens, Belgisch bestuurder en topfunctionaris
 Peter Bellens, Belgisch politicus
 Rita Bellens, Belgisch politica
 Roel Bellens, Belgisch econoom en hoogleraar

Nederlandse of Vlaamse achternaam